Il singolare del torneo di tennis Sporting Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Carlos Berlocq che ha battuto in finale Alessio Di Mauro 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Alessio Di Mauro (finale)
 Francesco Aldi (quarti di finale)
 George Bastl (quarti di finale)
 Alex Bogomolov, Jr. (secondo turno)

 Iván Navarro (quarti di finale)
 Federico Luzzi (semifinali)
 Júlio Silva (semifinali)
 Carlos Berlocq (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sporting Challenger 2005